Mieterbund bezeichnet:

den Deutschen Mieterbund
die Deutscher Mieterbund Rechtsschutz-Versicherung
den österreichischen Mieter- und Wohnungseigentümerbund